La Beta Ethniki 1973-1974 è la 15ª edizione del campionato greco di calcio di secondo livello.

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Alpha Ethniki 1974-1975
      Retrocesse in Gamma Ethniki 1974-1975

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Alpha Ethniki 1974-1975
      Retrocesse in Gamma Ethniki 1974-1975

Spareggio per il primo posto

Girone C

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Alpha Ethniki 1974-1975
      Retrocesse in Gamma Ethniki 1974-1975

Triangolare promozione
Incontri

Classifica

Legenda:
      Promosso in Alpha Ethniki 1974-1975
      Resta in Beta Ethniki 1974-1975

Triangolare retrocessione
Incontri

Classifica

Legenda:
      Resta in Beta Ethniki 1974-1975
      Retrocede in Gamma Ethniki 1974-1975

Note

Collegamenti esterni

Campionato greco di calcio
Calcio nel 1973
Calcio nel 1974